Juan IV de Trebisonda o Juan IV Gran Comneno (, Iōannēs IV Megas Komnēnos; Trebisonda,  1403-Trebisonda, 1459) fue emperador de Trebisonda desde 1429 hasta 1459. Fue hijo del emperador Alejo IV Gran Comneno y Teodora Cantacucena. Juan IV se casó dos veces: en 1426 con Bagrationi la hija de Alejandro I de Georgia y la hija de un emir de los turcomanos, probablemente antes de 1438. Tenía una hija, Teodora, de su segundo matrimonio, que se casó después con el gobernante de los Ak Koyunlu Uzun Hasan. Huyó a Georgia en 1426, después de su fallido intento de destronar a su padre. Se convirtió en emperador en 1429 después que su padre, Alejo IV fue asesinado, esto fue el resultado de su propia conspiración organizada con la ayuda de los miembros de la aristocracia local. Durante su reinado, el Imperio de Trebisonda fue obligado a pagar un tributo al sultán otomano Mehmed II.

Juventud 
Juan IV Gran Comneno nació en Trebisonda alrededor de 1403. Fue el hijo del emperador Alejo IV Gran Comneno y Teodora Cantacucena. Tuvo dos hermanos, Alejandro Gran Comneno y el futuro emperador David Gran Comneno, y cuatro hermanas, una de ellas fue María Comnena, esposa del emperador bizantino Juan VIII Paleólogo. En 1417 Juan IV fue hecho coemperador.

Conflicto con Alejo IV 
Algún tiempo antes de 1426, Juan IV intentó sin éxito destronar a su padre Alejo IV, las fuentes escritas registran que estaba planeando el asesinato de sus padres, pero fue derrotado por el pueblo y los miembros de la aristocracia local. Después de este intento huyó a Georgia, donde se casó con la hija del rey Alejandro I de Georgia. Durante su ausencia de Trebisonda, su hermano Alejandro fue hecho coemperador en su lugar.

Ascenso al trono 
Al enterarse que su hermano ocupó su lugar como coemperador, Juan IV se volvió contra su padre por segunda vez y trató de obtener el trono de Trebisonda. En su esfuerzo contó con el apoyo militar del rey de Georgia, de los miembros de la aristocracia local, así como la ayuda no oficial de Génova. Desde Georgia se trasladó a la ciudad de Kaffa, una colonia genovesa en Crimea, donde permaneció por un corto tiempo, tratando de obtener el apoyo de estos. Los genoveses no querían ayudarle oficialmente, pero le ofrecieron un barco fuertemente armado, en el que Juan IV entró en el puerto de San Focas en 1429. Las familias de los Kabazites y Escolarios corrieron al lado de Juan IV, por sus propias razones. Según el plan el emperador iba a ser arrestado. Sin embargo, las órdenes de Juan IV no fueron seguidas y Alejo IV, que estaba esperando las fuerzas militares de su hijo en Achanti, fue asesinado.

Juan IV entró en la ciudad de Trebisonda inmediatamente después del asesinato de su padre y fue coronado emperador. Su primer acto fue castigar severamente a los asesinos de su padre y enterrar a Alejo IV con todos los honores adecuados, por primera vez en la iglesia de la Panagia Theoskepastos y luego en la magnífica tumba que él mismo construyó en el patio de la iglesia de la Panagia Chrysokephalos.

Reinado

Política externa

Relaciones con los turcomanos 

Juan IV se convirtió en emperador de Trebisonda en un momento en que el estado se vio amenazado por la poderosa presencia de los turcomanos en la región, pero aún más por la rápida expansión de los otomanos en Asia Menor. Poco después de su ascenso al trono, el gobernante turcomano de Ardebil marchó contra Trebisonda con su ejército, en un intento de ocupar la ciudad. El ejército imperial, dirigido por el pansebastos Alejando, duque de Mesocaldio, se reunió en Cordile, mientras que Juan IV mismo estaba planeando un ataque por mar, que fue frustrado por las malas condiciones meteorológicas. El ejército trebero fue derrotado en Cordile y las fuerzas turcomanas llegaron a los muros de la ciudad.

Relaciones con los otomanos 

Los otomanos resultaron una amenaza externa más crucial para el Imperio de Trebisonda. La política eclesiástica de Juan IV incluía la comunicación diplomática con Occidente, con la esperanza de obtener apoyo militar, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, al igual que su intento de alianza con ciertos gobernantes turcomanos.

En 1443 Trebisonda fue atacada sin éxito desde el mar por el sultán otomano Murad II, mientras que un sitio a la ciudad fue impedido por las malas condiciones climáticas. Poco después, en 1448, el cronista bizantino Jorge Frantzés fue enviado a Trebisonda con el fin de completar una alianza matrimonial entre las dos cortes, una alianza que fortalecería sus relaciones y ayudara a enfrentar la común amenaza otomana.

Sin embargo, el peligro resultó aún mayor durante el reinado de Mehmed II y finalmente parecía imposible de interceptar la expansión otomana en Asia Menor. Después de la caída de Constantinopla en 1453, Mehmed II se volvió contra Trebisonda. El ejército otomano, dirigido por el gobernador de Amasya Hizir Bey, sitió la ciudad, saqueando el puerto y llevándose dos mil ciudadanos en cautiverio. Juan IV se vio obligado a firmar un tratado de paz con el sultán otomano y se comprometió a pagar un tributo anual de 2000 monedas de oro, la suma eventualmente se elevó a 3000. Las negociaciones para la firma final del tratado fueron realizadas por el hermano del emperador, David.

Sintiendo la inminente caída de su imperio, el emperador Juan IV decidió seguir la política de sus predecesores de las alianzas matrimoniales. Casó a su hija Teodora con el gobernante de los Ak Koyunlu Uzun Hasan, quien formó el principal obstáculo para la expansión otomana en Asia Menor y Persia; Juan también le ofreció Capadocia como regalo de bodas. La muerte de Juan IV en 1459 trajo un abrupto fin a sus esfuerzos por detener el avance otomano contra el Imperio de Trebisonda.

Relaciones con los genoveses 

A pesar del hecho de que Juan IV se había convertido en emperador con la ayuda de los genoveses, las relaciones del Imperio con Génova fueron tumultuosas, como lo fueron durante el reinado de su padre. En 1447 los ejércitos treberos, dirigido por el hermano de Juan IV David atacaron las colonias genovesas de Crimea, provocando una fuerte reacción por los genoveses, que exigieron una compensación. En 1453, Jorge Amiroutzés fue enviado como embajador a Génova en un intento fallido de salvar las relaciones entre las dos naciones.

Política eclesiástica 

Juan IV apoyó la política oficial constantinopolitana de promover la Unión de las Iglesias de Oriente y Occidente, en un intento de obtener ayuda contra la amenaza otomana. Proclamó su apoyo de la Unión en varias ocasiones por escrito al papa Eugenio IV, en 1433 durante el Concilio de Basilea y en 1438/1439 a través de sus representantes en el Concilio de Florencia Jorge Amiroutzés y Doroteo, obispo de Trebisonda, que acompañó al emperador bizantino Juan VIII Paleólogo. Trató de obtener el apoyo de su pueblo a través de sus obras de beneficencia a los monasterios de Trebisonda. En los primeros años de su reinado, confirmó el derecho del monasterio de San Dionisio en el Monte Athos para recibir la suma anual de 1000 monedas de plata directamente desde el monasterio de Chaldos y no desde el vestiarion imperial y en 1432 emitió una crisóbula, dando tierras y paroicos al monasterio de la Panagia de Pharos.

Legado 

A pesar de convertirse en emperador de Trebisonda durante su período más dramático, Juan IV tenía la esperanza de salvar al imperio de la amenaza creciente de los otomanos y los turcomanos, y de las presiones económicas de los genoveses. Reforzó la defensa de la ciudad, construyendo una torre en el muro exterior. Se dirigió en busca de ayuda hacia el Este, con alianzas matrimoniales, y al Oeste, a través de su política unionista, pero sin resultados visibles, mientras que su muerte trajo un abrupto final a cualquier plan de alterar la absorción inminente de los territorios treberos por los otomanos. Sus esfuerzos fueron reconocidos por sus contemporáneos. En un tratado teológico, el patriarca Genadio II Escolario presentó a Juan IV como un «pilar de la ortodoxia», mientras que el patriarca Gregorio III, dijo que el poder imperial —que había usurpado de su padre— le fue otorgado por Dios.

Matrimonio y descendencia 

Juan IV se casó dos veces, primero con Bagrationi, la hija del rey Alejandro I de Georgia, y luego con una hija anónima de Dawlat Berdi. Es probable que de su primer matrimonio tuviera un hijo y al menos una o posiblemente dos hijas:

 Alejo (1455-1463), decapitado en Constantinopla
 Teodora, que se casó con Uzun Hasan de los Ak Koyunlu
 Eudoxia (Valenza), que se casó con Niccolò Crispo, el señor de Siros, pero ella pudo haber sido la hermana de Juan IV.

Ancestros

Referencias 

 W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Enlaces externos 

 

Nacidos en los años 1400
Fallecidos en 1459
Emperadores de Trebisonda
Dinastía de los Grandes Comnenos
Monarcas ortodoxos